
Molekulska formula -{C15H24}- se može odnositi na:

 Aristolohen
 Bisabolen
 Kadinen
 Kariofilen
 Kedren
 Kopaen
 Elemen
 Farnesen
 Guaien
 Germakren
 Humulen
 Isokomen
 Longifolen
 Valencen
 Zingiberen